Kostel může být:

 kostel – sakrální stavba
 opevněný kostel

geografické názvy
 Bílý Kostel nad Nisou – obec v okrese Liberec
 Nový Kostel – obec v okrese Cheb
 Kostl, Kostel – německý název města Podivín
 Kostel (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, část města Pregrada
 Občina Kostel – občina ve Slovinsku
 Kostel (Slovinsko) – stejnojmenné středisko této občiny

 podobné názvy
 Kostelany
 Kosteliště
 Kostelík
 Kostelec
 Kostelní
 Pětikostelí

Související články 
 Kastel
 Church
 :Kategorie:Kostely
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Kostel“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Kostel“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno